VistaCreate — графічний онлайн редактор для створення статичних та анімованих дизайнів, запущений компанією Depositphotos у 2017 році як окремий продукт Crello. Після покупки всього холдингу DepositPhoros компанією VistaPrint поміняв брендинг на поточний. VistaCreate пропонує безкоштовний доступ до бібліотеки графічних шаблонів, музики, шрифтів, анімацій та 600 тис. стокових фотографій. Редактор дозволяє створювати візуальний контент без професійних навичок графічного дизайну.

Історія 
Розробку продукту у вересні 2016 року почала команда з дев'яти людей,а запуск Crello відбувся в липні 2017.

У серпні 2017 була запущена кампанія Crello на Product Hunt, де Crello змогла отримати підтримку та вийти в топ 30 продуктів.Більше 50% користувачів знаходяться в Європі , 32% — в Південній і Північній Америці, 15% — в Азії та інших регіонах.

У жовтні 2020 року Crello разом з агенством Fedoriv запустила глобальну бренд-кампанію Design it your way з популяризації створення графічного контенту.

Можливості 
У VistaCreate можна створити свою графіку на основі готових шаблонів. Сервіс дозволяє безкоштовно користуватися графічним редактором і шаблонами для створення дизайнів. У платній версії можливість скачування більше ніж 180 млн стокових фотографій і відео, необмежена кількість скачувань дизайнів, можливість видалення фону зображень і також спільна робота в командах.

У додатку пропонуються шаблони для створення дизайну обкладинок в соціальних мережах, рекламних банерів, друкованих матеріалів та особистих проєктів.

Інструмент надає безкоштовний доступ до бібліотеки музики, шрифтів, 32 тис. анімацій та об'єктів, а також 180 млн фотографій.

Мобільні додатки 
У липні 2019 VistaCreate запустив мобільний додаток для iOS, а в листопаді для Android з функціями повноцінного графічного редактора, в якому доступні безкоштовні  десятки тисяч шаблонів і дизайн-елементів.

Соціальні проєкти 

 Компанія розробила набір готових дизайн-шаблонів для міських оголошень, які можна використовувати безкоштовно.
 Компанія створила інформаційний проєкт #ЗбеРись, що має на меті показати українцям, яким чином можна зберегти рідкісну популяцію євразійської рисі, яких у Карпатах та на Поліссі залишилось близько 500 особин.
 У березні 2019 року Crello запустила проєкт Stories Worth All the Hype: 50 Campaigns That Empowered Women.

Примітки

Посилання 
 Сайт 
 Facebook 
 Apple Store 
 Google Play 
 Бренд-кампанія Design it your way 
засновані в Україні 2017